Con il nome Isabella di Spagna sono conosciuti i seguenti personaggi:

Isabella Clara Eugenia d'Asburgo (1566-1633), figlia di Filippo II di Spagna, infanta di Spagna e Governatore dei Paesi Bassi
Isabella d'Asburgo (1501-1526), figlia di Filippo il Bello e Giovanna di Castiglia
Isabella Maria Teresa (1627), figlia di Filippo IV di Spagna
Isabella II di Spagna (1830-1904), figlia di Ferdinando VII di Spagna, regina di Spagna
Isabella di Borbone-Spagna (1851-1931), figlia di Isabella II di Spagna e di Francesco d'Assisi di Borbone-Spagna
Maria Isabella di Borbone-Spagna (1789-1848), figlia di Carlo IV di Spagna
Maria Isabella (1740-1742), figlia di Carlo III di Spagna
Maria Isabella (1743-1749), figlia di Carlo III di Spagna
Luisa Isabella (1817-1818), figlia di Ferdinando VII di Spagna